Schuckert har flera betydelser

 Sigmund Schuckert (1846–1895), grundare av Schuckert & Co.

Företag
Schuckert & Co., grundat 1873, senare fusionerat till Siemens-Schuckertwerke.
Siemens-Schuckertwerke

Tyska efternamn